Avondale kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Avondale (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Avondale (ort i USA, Louisiana), Jefferson Parish, 
 Avondale (ort i USA, Missouri), Clay County, 
 Avondale (ort i USA, Ohio), Hamilton County, 
 Avondale (ort i USA, Pennsylvania), Chester County, 
 Avondale (ort i USA, Colorado), Pueblo County, 
 Avondale, Arizona, Maricopa County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar